Sie werden euch in den Bann tun (BWV 44)
Sie werden euch in den Bann tun (BWV 183)